Кредит стэнд-бай () — кредит, который с 1952 г. предоставляется странам-членам МВФ для определенных, согласованных с МВФ целей на основе соглашений «стэнд-бай». Банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует её частично или полностью в зависимости от потребностей в кредите.

Соглашения о резервных кредитах  (Stand-by Arrangements) , или соглашения о расширенных кредитах (Extended Arrangements) предполагают, что страна получает гарантию того, что она сможет автоматически получать иностранную валюту до суммы, о которой достигнута договоренность, в любое время, в течение срока действия соглашения при соблюдении его условий. В современных условиях главным назначением кредитов «стэнд-бай» является кредитование макроэкономических стабилизационных программ, осуществляемых странами-членами. Кредиты обычно предоставляются на срок 12-24 мес. Покупки иностранной валюты, совершенные на основе соглашения «стэнд-бай», должны быть погашены в течение двухлетнего периода. Практика показывает, что объем выделяемых средств по таким соглашениям, как правило, превышает сумму их фактического использования. После окончания соглашения не использованная страной сумма кредита возвращается Фонду.

Примечания 

Кредит